Artouste ist der Name 

 eines Ortsteiles der Gemeinde Artouste-Fabrèges, einem Wintersportort in den französischen Pyrenäen
 des Lac d' Artouste, einem See in den französischen Pyrenäen
 des Petit train d’Artouste, einer touristischen Gebirgspanoramaschmalspureisenbahn
 der Turbomeca Artouste, einer Wellengasturbine des französischen Herstellers Turbomeca